El término M80 puede hacer referencia a:

 M80 Radio, cadena de radio privada española dedicada a la música.
 El objeto Messier 80, cúmulo globular en la constelación de Scorpius.